Во́лкова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носительницы

А 
 Волкова, Акулина Сафроновна (1908—1989) — Герой Социалистического Труда, звеньевая совхоза «Кубань».
 
 Волкова, Алина Ивановна (род. 1930) — оперная певица. Народная артистка УССР.
 
 Волкова (Шкляева), Анастасия Васильевна (1908—1998) — удмуртская советская актриса.
 Волкова, Анастасия Петровна (1904—1976) — командор первого женского автопробега в СССР.

В 
 Волкова, Вера Николаевна (1905—1975) — балерина, педагог.

Г 
 Волкова, Галина Владимировна (род. 1961) — российский учёный-ботаник, член-корреспондент РАН (2022).

Е

З 
 Волкова, Зинаида Львовна (1901—1933) — марксистка.

И 
 Волкова, Инна Александровна (род. 1964) — российская певица и автор песен.

К 
 Волкова, Кадрия Рафиковна (род. 1986) — российская пауэрлифтерша, МСМК.
 Волкова, Ксения Михайловна (род. 1993) — российская гребчиха.

Л 
 Волкова, Лада Евгеньевна (Лада Дэнс; род. 1969) — российская эстрадная и джазовая певица, актриса.
 Волкова, Лариса Степановна (1930—2004) — учёный-логопед, организатор образования.
 Волкова, Ливия (род. 1931) — латвийский литературовед.
 Волкова, Любовь Григорьевна (1927—2014) — начальник установки Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода. Герой Социалистического Труда.
 Волкова, Людмила Валериевна (1940—2016) — российский учёный в области физики мюонов космических лучей и атмосферных нейтрино, доктор физико-математических наук.

М 
 Волкова, Маргарита Андреевна (1930—2009) — инженер-технолог, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный химик БАССР.
 Волкова, Марианна Матвеевна (род. 1946) — американская фотохудожница российского происхождения.

Н 
 Волкова, Надежда Терентьевна (1920—1942) — Герой Советского Союза.
 
 Волкова, Нина Вениаминовна (род. 1941) — депутат Государственной думы России I созыва.
 Волкова, Нора (род. 1956) — американский психиатр, директор Национального института по изучению злоупотребления наркотиками (США).

О 
 Волкова, Олеся Константиновна (Овсейчук; род. 1985) — российская самбистка, чемпионка Европы.

П, Р, С, Т 
 Волкова, Паола Дмитриевна (1930—2013) — советский и российский искусствовед и историк культуры.
 Волкова, Римма Степановна (1940—2021) — советская и российская оперная певица, музыкальный педагог, Народная артистка России.
 Волкова, Софья Валерьевна (род. 1987) — российская спортсменка, чемпионка мира по синхронному плаванию.
 Волкова, Татьяна Александровна (Алябьева; род. 1966) — советская спортсменка, призёр чемпионата Европы по прыжкам в воду.

Ю

Топонимы

Населенные пункты 
 Волкова — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Волкова — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Волкова — посёлок в Кораблинском районе Рязанской области.
 Волкова — деревня в Тобольском районе Тюменской области.

Гидронимы 
 Волкова — река в Томской и Новосибирской областях.

См. также 
 Волков переулок
 
 
 
 
 
 
 
 Волковы

Примечания